Болцано може да се односи на:

Насеља
 Болцано, град на северу Италије
 Болцано, насеље у италијанском округу Белуно
 Болцано, округ у италијанској покрајини Трентино-Јужни Тирол
 Болцано Новарезе, насеље у италијанском округу Новара
 Болцано Вичентино, насеље у италијанском округу Виченца

Особе
 Бернард Болцано, научник чешко-италијанског порекла

Друго
 Болцано, тешка италијанска крстарица из Другог светског рата